«Robin Hood» es un arquetípico héroe del folclore inglés medieval.

También puede referirse a:

Cine 
 Robin Hood (1912), película muda;
 Robin de los bosques (1922), película protagonizada por Douglas Fairbanks;
 Robin de los bosques (1938), película protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland;
 Robin Hood (1973), película animada de Disney;
 Robin y Marian (1976), película protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn;
 Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991), película protagonizada por Kevin Costner y Morgan Freeman;
 Robin Hood: El magnífico (1991), película protagonizada por Patrick Bergin y Uma Thurman;
 Robin Hood (2010), película dirigida por Ridley Scott;
 Robin Hood (2018), película dirigida por Otto Bathurst;

Televisión 
 Meteoro Robin Hood (1966), serie animada canadiense.
 Robin Hood (1953), serie de televisión estrenada por la BBC;
 Robin Hood (2006 - 2009), serie de televisión estrenada por la BBC;
 Robin Hood: Mischief in Sherwood (2015), serie animada francesa
 The New Adventures of Robin Hood (1997) serie de televisión de TNT

Videojuegos 
 Robin Hood: The Legend of Sherwood, videojuego;

Otros 
 Robin Hood (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 la colección Robin Hood, colección de novelas para jóvenes, editada en Argentina por Modesto Herrera;
 Robin Wood, guionista paraguayo creador de Pepe Sánchez;
 SV Robinhood, un club de fútbol de Surinam.